Lindeman kan avse:

Komiska gelstalter spelade av Hasse Alfredson
 Lindeman
 Valfrid Lindeman

Efternamn för verkliga personer

 Erik Lindeman
 Fredrik Christian Lindeman
 Harriet Lindeman
 Lars Lindeman
 Ludvig Mathias Lindeman
 Magnhild Lindeman
 Ole Andreas Lindeman
 Olof Lindeman
 Osmo Lindeman
 Peter Brynie Lindeman
 Margit Lindeman

Se även 
Lindman
Lindemann

Efternamn